Oaro bezeichnet in Neuseeland
 eine Ortschaft, siehe Oaro (Neuseeland)
 einen Fluss, siehe Oaro River